Сяньшэньлоу (, литер. «Башня Зороастра») — здание в стиле павильона, которое расположено в Цзесю, Шаньси, Китай, впервые построенное во времена династии Сун как сцена, которая являлась частью более крупного зороастрийского храмового комплекса.

Хотя сам храм с тех пор был снесён и заменён даосским монастырём, считается единственным сохранившимся зороастрийским зданием в Китае и поэтому в 1996 году был внесён в список крупных исторических и культурных объектов, охраняемых на национальном уровне.

Галерея

См. также 
 Согдийские Даэны
 Зороастризм в Китае
 Зороастрийский храм

Примечания 

Цзиньчжун
Охраняемые памятники КНР
Культовые сооружения зороастризма